Malvagliesi – abitanti di Malvaglia
Malvagliesi – abitanti di Malvaglio